Zaborowski peut être :

Patronyme
 Ignacy Zaborowski, (1754–1803), mathématicien polonais
 Tymon Zaborowski, (1799–1828), poète polonais
 Sigismond Zaborowski-Moindron, (1851-1928) anthropologue